Beaucaire (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Beaucaire (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje